Фінал Кубка Німеччини з футболу 1994 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1993—1994 відбувся 14 травня 1994 року. У поєдинку зустрілися «Вердер» з однойменного міста та ессенський «Рот-Вайс». Особливістю фіналу стало те, що один із учасників, клуб із Ессена, представляв Другу Бундеслігу. Перемогу з рахунком 3:1 здобув представник Бундесліги, «Вердер».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Вердер»

«Рот-Вайс»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1994 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 1994
1994 у німецькому спорті